Сеген (Séguin) — французская фамилия. Носители:
 Сеген, Альбер (1891—1948) — французскгий гимнаст, чемпион и двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1924 года.
 Сеген, Арман (1869—1903) — французский художник.
 Сеген, Джулианна (род. 1996) — канадская фигуристка, выступающая в парном и одиночном катании.
 Сеген, Марк (1786—1875) — французский инженер.
 Сеген, Луи (1869—1918) — французский инженер и предприниматель, пионер авиационной промышленности, основатель компании Гном-Рон.
 Сеген, Эдуард (1812—1880) — французский врач и педагог.

Другое 
 Сеген — офицерское звание в Армии обороны Израиля.

См. также 
 Сеген мак Фиахна — пятый настоятель монастыря Иона, святой Католической церкви.